Bazzoni ist der Familienname folgender Personen:
 Camillo Bazzoni (1934–2020), italienischer Kameramann und Regisseur
 Chiara Bazzoni (* 1984), italienische Leichtathletin
 Giambattista Bazzoni (1803–1850), italienischer Schriftsteller
 Luigi Bazzoni (1929–2012), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Marco Bazzoni (* 1979), italienischer Komiker